

Događaji 
 udaja Mandane od Medije za perzijskog vladara Kambiza I.

Rođenja

Smrti